Альман (; ) — топоним и фамилия.

Топонимы 
 Альман — деревня, Якшур-Бодьинский район, Удмуртия, Россия
 Альман — коммуна во Франции, в регионе Пикардия (департамент Эна).

Персоналии